Konstantinteich steht für folgende Gewässer:
 Konstantinteich (Freiberg)
 Konstantinteich (Wien)